Марокко принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле (Франция) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 10 мужчин и 2 женщины, выступавшие в горнолыжном спорте и лыжных гонках.

Горнолыжный спорт 

Спортсменов — 9

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

Спортсменов — 3

Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1992
Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года